Отжиг имеет много значений:

 Отжиг — вид термической обработки металлов и сплавов;
 Отжиг в пожарном деле — встречный пал;
 Отжиг — процесс медленного охлаждения стекла для снятия внутренних напряжений;
 Отжиг — метод определения крепости напитков в Российской империи;
 Отжиг — этап полимеразной цепной реакции, в ходе которого происходит формирование специфичной связи между праймерами и ДНК-матрицей.
 Отжиг — телесериал База Лурмана и Стивена Эдли Гуиргиса, премьера которого состоялась на Netflix в 2016 году.